

Баликти — аул, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Баликти — село, Костанайський район, Костанайська область
 Баликти — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Баликти — село, Федоровський район, Костанайська область
 Баликти — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область